Dayany Bittencourt Santil, (Fortaleza, 13 de setembro de 1981), é uma política brasileira, filiada ao União Brasil (UNIÃO). É deputada federal pelo Ceará.

Biografia 
É esposa do ex-deputado federal: Capitão Wagner (UNIÃO)

Foi candidata à deputada federal em 2022, sendo eleita com a votação de 54.526 votos.

Referências 

Naturais de Fortaleza
Deputados federais do Brasil pelo Ceará
Membros do União Brasil
Membros do Republicanos (partido político)
Membros do Partido Republicano da Ordem Social